Vignola ist der Name folgender Orte in Italien:

 Vignola (Emilia-Romagna), Gemeinde in der Provinz Modena, Region Emilia-Romagna
 Ortsteil der Gemeinde Trinità d’Agultu e Vignola auf Sardinien
 Ortsteil der Gemeinde Vignola-Falesina in der Provinz Trentino

Vignola ist der Familienname folgender Personen:
 Beniamino Vignola (* 1959), italienischer Fußballspieler
 Frank Vignola (* 1965), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Giacomo Barozzi da Vignola (1507–1573), italienischer Architekt
 Persi Vignola (* 1987), mexikanischer Sänger und Pianist italienischer Abstammung
 Robert G. Vignola (1882–1953), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur